Giuseppe Poli – canottiere italiano
 Giuseppe Poli – ciclista italiano
 Giuseppe Poli – pittore italiano
 Giuseppe Poli – pugile italiano
 Giuseppe Poli – scacchista italiano
 Giuseppe Poli – scultore italiano
 Giuseppe Saverio Poli – fisico e biologo italiano